Повіт Тойоно
Тойоно (Осака)